Single numer jeden w roku 1975 (USA)
 Single numer jeden w roku 1975 (Japonia)

Zobacz też